Продайвода Георгій Трохимович — доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Продайвода Олександр Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
Прізвища